Vumbe (Uganda) — nome alternativo é Vumba, local de Uganda
Montanhas Vumba — montanhas entre o Zimbabué e Moçambique
Invumbe — espírito da morte do candomblé banto, também chamado Vumbe
Mão de Vumbe — cerimônia feita após a morte de um sacerdote do candomblé banto e de religiões bantas africanas